Jager bezeichnet

 Jager (Schiffstyp), Transportschiff
 Jager (Segel), ein spezielles Segel eines Segelschiffs
 eine Kreuzung aus männlichem Jaguar und weiblichem Tiger, siehe Großkatzenhybride

Jager ist der Name folgender geographischer Objekte:
 Jager (Sundhagen), ein Ortsteil der Gemeinde Sundhagen im Landkreis Vorpommern-Rügen in Mecklenburg-Vorpommern
 Jager (Gemeinden Brixen, Kirchberg), Ortslage bei Brixen im Thale und Kirchberg in Tirol, Bezirk Kitzbühel, Tirol

Jager ist der Familienname folgender Personen:

 Evan Jager (* 1989), US-amerikanischer Hindernis- und Langstreckenläufer
 Evert de Jager (1955–2010), niederländischer Schauspieler
 Finne Jager (* 1984), niederländischer Trance-DJ und Musikproduzent, besser bekannt als Phynn
 Francis Jager (1869–1941), slowenisch-US-amerikanischer Geistlicher, Apidologe, Agronom, Hochschullehrer, Imker und Gärtner
 Jonathan Jager (* 1978), französischer Fußballspieler, siehe Jonathan Jäger
 Luke Jager (* 2000), US-amerikanischer Skilangläufer
 Paolo Jager (* 2003), österreichischer Fußballspieler
 Robert Jager (* 1939), US-amerikanischer Komponist, Musikpädagoge und Dirigent
 Tom Jager (* 1964), US-amerikanischer Schwimmer
 Wim de Jager (1942–2020), niederländischer Radrennfahrer

Siehe auch: 

 Jäger (Begriffsklärung)
 Jagel (Begriffsklärung)
 de Jager
 Jaager
 Jagger
 Yager (Begriffsklärung)
 Yagher